Часы Судного дня () — проект журнала «Бюллетень учёных-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы.
  — ограниченная серия комиксов издательства DC Comics, начавшаяся в 2017 году и являющаяся частью события DC Rebirth.

В музыке 
 «Часы Судного дня» — музыкальный мини-альбом российской хэви-металл группы «Кипелов», выпущенный 8 октября 2021 года.
  — песня 2007 года группы The Smashing Pumpkins из альбома Zeitgeist.

См. также 
 
 
 
 Atomic Clock